Rzeki w Kanadzie:
 Black Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Pictou, dopływ Maple Brook
Miasta w USA:
 Black Brook – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Black Brook – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Black Brook (ang. Black Brook Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Black Brook (ang. Black Brook Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Rzeki w USA:
 Black Brook – mała rzeka w USA, w stanie Nowy Jork